Einfädler bezeichnet:

 Hilfsgerät zum Einfädeln des Nähgarns, siehe Einfädler (Nähen)
 Torfehler im Skisport, siehe Einfädler (Skisport)
 eine Person, die etwas einfädelt